Akira Nishino – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Kana Nishino – cantante giapponese
 Takaharu Nishino – calciatore giapponese
 Tsutomu Nishino – ex calciatore giapponese
 Yoshio Nishina – fisico giapponese